Garšnek ist der Name von:
 Anatoli Garšnek (1918–1998), estnischer Komponist
 Igor Garšnek (* 1958), estnischer Komponist